Der Fontane-Preis der Stadt Neuruppin wurde 1994 aus Anlass des 175. Geburtstags von Theodor Fontane von seiner Geburtsstadt Neuruppin gestiftet. Bis 2007 gab es den Preis in zwei Klassen, den Fontane-Preis für Literatur und den Fontane-Förderpreis für Kunst und Kultur; die Verleihung fand ursprünglich am 30. Dezember des Vergabejahres, dem Geburtstag Theodor Fontanes, statt. Seit 2010 ist die Preisverleihung Teil der Fontane-Festspiele, die die Stadt Neuruppin alle zwei Jahre zu Pfingsten veranstaltet.

Fontane-Literaturpreis der Fontanestadt Neuruppin 
Bis 2004 wurde der Fontane-Literaturpreis der Fontanestadt Neuruppin alle fünf Jahre verliehen, seit 2010 erfolgt die Preisvergabe alle zwei Jahre. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Übergabe erfolgte durch den Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin in Zusammenwirkung mit einem Vertreter der Jury.

Der Preis richtet sich, in Bezug auf die besondere Leistung Theodor Fontanes als Meister in der Beschreibung von Land und Leuten, an Reiseschriftsteller, Reisejournalisten oder an Autoren, die sich in diesem Sinne betätigen oder betätigt haben. Für die Auszeichnung kann das gesamte literarische Schaffen oder auch ein hervorragendes Werk maßgeblich sein. Mit dem Preis können ein oder mehrere Autoren gewürdigt werden.

Die Entscheidung über den Preisträger trifft eine aus fünf Personen bestehende unabhängige Literaturfachleute-Jury. Die Jurymitglieder werden durch den Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin vorgeschlagen und durch Bestätigung der Stadtverordnetenversammlung der Fontanestadt Neuruppin bestimmt. Die Jury kann sich aus Vertretern der Theodor Fontane Gesellschaft, Vertretern des Theodor-Fontane-Archiv, Schriftstellern, Preisträgern des Fontane-Literaturpreises der Fontanestadt Neuruppin, Literaturkritikern, Literaturwissenschaftlern, Verlegern, Medienfachleuten etc. zusammensetzen.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Theodor Fontane im Jahr 2019 wurde der Preis als Fontane-Literaturpreis der Fontanestadt Neuruppin und des Landes Brandenburg neu benannt und die Dotierung auf 40.000 Euro angehoben. Fortan soll die Verleihung im Zweijahresturnus in Neuruppin erfolgen.

Preisträger 
 1994: Sigrid Damm
 1998: Charlotte Jolles (Sonderpreis anlässlich des Fontanejahres zum 100. Todestag Theodor Fontanes)
 1999: Günter de Bruyn
 2004: Friedrich Christian Delius
 2010: Lutz Seiler für Zeitwaage
 2012: Moritz von Uslar für Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung.
 2014: Christoph Ransmayr für Atlas eines ängstlichen Mannes
 2016: Josef Bierbichler für Mittelreich
 2019: Peggy Mädler für Wohin wir gehen
 2021: Judith Zander für Johnny Ohneland

Fontane-Kulturpreis der Fontanestadt Neuruppin 
Der Kulturpreis wird alle zwei Jahre vom Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin verliehen. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

Der Preis richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende oder Förderer, die sich in besonderem Maße für die künstlerische und kulturelle Entwicklung, Vielfalt und/oder für die Positionierung als Kulturstadt „Fontanestadt Neuruppin“ einsetzen oder eingesetzt haben, bzw. mit ihren besonderen künstlerischen oder kulturellen Leistungen für die/oder in der Fontanestadt Neuruppin wirken oder gewirkt haben.

Die Preisträger können natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Einrichtungen und Personengemeinschaften sein. Mit dem Preis können ein oder mehrere Preisträger gewürdigt werden.

Die Entscheidung über den Preisträger trifft eine aus fünf Personen bestehende unabhängige Kunst- und Kulturfachleute-Jury. Die Jurymitglieder werden vom Bürgermeister der Fontanestadt Neuruppin vorgeschlagen und durch Bestätigung der Stadtverordnetenversammlung der Fontanestadt Neuruppin bestimmt. Die Jury kann sich aus Kunst- und Kulturschaffenden, Preisträgern des Fontane-Kulturpreises der Fontanestadt Neuruppin, Vertretern von Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und Verbänden etc. zusammensetzen.

Preisträger 
 1994: Berti Will (Tanzpädagogin); Musikschule Neuruppin
 1997: Horst Erdmann (damaliger Vorsitzender des Historischen Vereins der Grafschaft Ruppin); Möhring Chor Alt Ruppin e.V.
 1998: Christine Hehle (Sonderpreis anlässlich des Fontanejahres zum 100. Todestag Theodor Fontanes)
 1999: Lisa Riedel (Regionalhistorikerin); Nsimba Samuel (Bildhauer)
 2002: Jugendkunstschule Neuruppin; Fontane-Ensemble Berlin
 2004: Förderverein der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis Ostprignitz-Ruppin e. V.; Förderverein Siechenhauskapelle e. V.
 2007: Marianne Kühn-Berger (Künstlerin); Tempelgarten e. V. Neuruppin
 2010: Hendrik Schink (Keramik Künstler); Robert W. Wagner (Künstler)
 2012: Karl-Friedrich-Schinkel-Gesellschaft e. V.; Förderverein KulturGutshaus Köpernitz e. V.
 2014: Elli und Siegfried Schwanz (Regionalhistoriker); Cornelia Lambriev-Soost (Kuratorin und Kulturmanagerin)
 2016: Günter Rieger (Verleger, Regionalhistoriker, Künstler); Neuruppiner A-cappella-Chor e.V.
 2019: Harald Bölk (Leiter der Musikschule des Landkreises Ostprignitz-Ruppin); Märkischer Jugendchor Neuruppin
 2021: Almut und Karl-Heinz Götz (Kulturförderer), Takao Ukigaya (Dirigent), Peter Pusch (Verleger, postumer Ehrenpreis)

Weblinks 
 Fontane-Literaturpreis der Fontanestadt Neuruppin und des Landes Brandenburg 
 Fontane-Preise der Stadt Neuruppin auf der Website der Fontanestadt Neuruppin

Fontane-Preis
Kultur (Neuruppin)
Literaturpreis (Brandenburg)
Erstverleihung 1994